Brodersby kan henvise til flere stednavne i Sydslesvig:

 Brodersby (Angel) – en landsby i Angel
 Brodersby (Svans) – en landsby i Svans